Лига Ирландии 1968/1969 () — 48-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Уотерфорд» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1968/1969
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1968 году
1969 год в Ирландии